Halling kan syfta på:

 Halling (dans) - en västskandinavisk folkdans i 2/4-takt eller ibland 6/8-takt
 Halling, Kent - en ort i Medway, Kent, England

Personer 
 Alli Halling (1908–1966), en svensk skådespelare, journalist och författare
 Anna Halling (1900–1990), pseudonym för Dagmar Teoline Aronsson, en svensk poet
 Birger Halling (1904–19996), en svensk konstnär
 Birgitte von Halling-Koch (1943–), en dansk skådespelare
 Carl Halling (1895–1938), en svensk regissör och fotograf
 Carl Christian Halling (1790–1851), en svensk borgmästare
 Einar Halling-Johansson (1893–?), en svensk amatörfotbollsspelare
 Elin Halling (1880–1970), en svensk konstnär
 Irina Halling (1948–), en svensk journalist
 Kia Halling (1951–), en pseudonym för den norska författaren och översättaren Mari Osmundsen
 Roy Halling (1950-), amerikansk mykolog
 Thomas Halling (1962–), en svensk barnboksförfattare
 Halling (auktor) – en auktorsförkortning för Roy Halling